{{Infobox voetbalclub
| naamclub   =Sparta Rotterdam — Seizoen 2011-2012
| volledigenaam = Sparta Rotterdam
| afbeelding    = Rotterdam spangen spartastadion.jpg
| bijnaam       = KasteelherenDe club van RotterdamDe Rood-Witte Gladiatoren
| opgericht     = 1 april 1888
| stadion       = Sparta-Stadion Het Kasteel
| capaciteit    = 10.599
| begroting     = € 5,6 miljoen
| voorzitter    =  Leo van den Berg
| trainer       =  Michel Vonk 
| assistent-trainer  =  Arjan van der Laan   Frank Kooiman
| topscorer = 
| algemeen directeur       =  Wiljan Vloet
| sponsor = MTS Euro Products
| competitie    =  Eerste divisie
| resultatenHuidig= Sparta Rotterdam in het seizoen 2015/16
| pattern_la1=_red_stripes|pattern_b1=_red_stripes|pattern_ra1=_red_stripes| pattern_s1=_redwhitehorizontalstripes
| leftarm1=FFFFFF|body1=FFFFFF|rightarm1=FFFFFF|shorts1=000000|socks1=FFFFFF
| pattern_la2=|pattern_b2=_whiteshoulders|pattern_ra2=
| leftarm2=FFFFFF|body2=87CEEB|rightarm2=FFFFFF|shorts2=87CEEB|socks2=87CEEB
| vorig_seizoen         = 2010/11
| volg_seizoen          = 2012/13
}}
Het seizoen 2011/2012 van Sparta Rotterdam was het 57ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van eerstejaars trainer-coach Michel Vonk eindigde Sparta op de tweede plaats in de eindrangschikking, maar de ploeg strandde in de play-offs. Het later gepromoveerde Willem II was over twee duels te sterk voor de club uit Spangen. 
 
In het bekertoernooi verloor Sparta in de vierde ronde op eigen veld van de amateurs van GVVV uit Veenendaal. Nadat het duel in de reguliere speeltijd plus verlenging op 1-1 was geëindigd, moesten strafschoppen uitsluitsel bieden. GVVV was koelbloediger vanaf elf meter: 4-5.

In MTS Euro Products vond Sparta een nieuwe hoofdsponsor. Het bedrijf, opgericht in 1991, verbond zich voor twee jaar aan de Kasteelclub..

 Transfers 
Aangetrokken
 Sander Kruis (RBC Roosendaal)
 Mark Veldmate (Helmond Sport)
 Jeroen Veldmate (FC Groningen)
 Jaime Bruinier (AGOVV Apeldoorn)
 Tom Overtoom (Ajax)
 Gijs Luirink (AZ)
 Steef Nieuwendaal (FC Den Bosch)
 Sidney Schmeltz (Almere City FC)
 Ilias Bel Hassani (eigen opleiding)
 Rubin Dantschotter (Cercle Brugge)
 Nico Pellatz (ADO Den Haag)
 Toni Varela (RKC Waalwijk)
 Jeremy Bokila (SV Zulte Waregem)
 Crescendo van Berkel (eigen opleiding'')
 Toine van Huizen (AZ)

Vertrokken
 David Abdul (RVVH)
 Ricky van den Bergh (SV Spakenburg)
 Vinicius Bongaertz (Xerxes DZB)
 Carlos Delgado (UD Almería)
 René van Dieren (FC Lienden)
 Mathijs Donatz (n.n.b.)
 Mitchel van Gastel (Nieuwenhoorn)
 James Holland (AZ)
 Ruud Knol (n.n.b.)
 André Krul (FC Utrecht)
 Marcellino van der Leeuw (n.n.b.)
 Lucas van Oeveren (Leonidas)
 Aleksander Šeliga (Olimpija Ljubljana)
 Karim Touzani (Alphense Boys)
 Michiel van den Berg (FC 's-Gravenzande)
 Lerin Duarte (Heracles Almelo)
 Johan Voskamp (Śląsk Wrocław)
 Jetro Willems (PSV)
 Joshua John (FC Twente)

Selectie 

Op de beloftenselectie van Jong Sparta mag ook een beroep worden gedaan.

Jong Sparta / Beloftenselectie
 Crescendo van Berkel
 Kevin Bogarde
 Rashid Browne
 Paul Gladon
 Roycel James
 Gautam Kalpoe
 Sander Kruis
 Stephan Kruithof
 Jamie Lawrence
 Mohamed Madmar
 Moreno Marengo
 Jeremy de Nooijer
 Tim Schoonheijm
 Michael Schouten
 Yanick Schults

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Nacompetitie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

2011
Nederlandse voetbalclub 2011/12